Toplița, municipio del distretto di Harghita
Toplița, comune del distretto di Hunedoara

Toplița, villaggio del comune di Mălureni